Rapieque ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Rapieque (* 2004), deutscher Basketballspieler
 Evans Rapieque (* 2002), deutscher Basketballspieler